Госплемстанция — бывшее село в Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана. Входило в состав Косшынского сельского округа.

География 
Село располагалось в центральной части района, на расстоянии примерно 28 километров (по прямой) к востоку от административного центра района — села Акмол, в 2 километрах к северу на тот момент административного центра сельского округа — села Косшы.

Абсолютная высота — 332 метров над уровнем моря.

В данный момент село составляет часть город Косшы.

История 
Упразднено 10 декабря 2009 года в связи с выездом всех жителей.

Население 
В 1989 году население села составляло 356 человек (из них немцы — 35%, русские — 32%, казахи — 22%).

В 1999 году население села составляло 370 человек (166 мужчин и 204 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 372 человека (179 мужчин и 193 женщины).

Примечания 

 

 

 
Упразднённые населённые пункты Целиноградского района